M-72 – radziecki motocykl
 Messier 72 – gromada kulista w gwiazdozbiorze Wodnika
 M72 LAW –  amerykański granatnik przeciwpancerny z wyrzutnią jednorazowego użytku
 Zastava M72 – jugosłowiański klon karabinu maszynowego RPK
 AN-M72 – amerykańska bomba odłamkowa